Henryk Maćkowiak (ur. 1933) – polski fotograf
 Henryk Maćkowiak (ur. 1923) – polski pedagog, działacz społeczny, regionalista